Esta é uma lista dos 221 municípios da província espanhola de Girona na comunidade autónoma da Catalunha.

Girona